Występy pierwszej drużyny Cracovii w krajowych rozgrywkach w piłce nożnej.

Mistrzostwa kraju 
Poziom rozgrywek:

Puchary Polski 

Mecze rozstrzygnięte seriami rzutów karnych zaliczono jako odpowiednio zwycięstwa, remisy lub porażki, bez dodawania trafionych karnych do liczby bramek.

Puchary ligi

Uwagi

Bibliografia 
WikiPasy - Encyklopedia KS Cracovia on line
History of the Polish League

I liga polska w piłce nożnej
II liga polska w piłce nożnej
II liga polska w piłce nożnej

Zobacz też 
 Cracovia w europejskich pucharach

Linki zewnętrzne 
 Bilans meczów Cracovii w oficjalnych rozgrywkach

Cracovia
Krakowskie kluby w rozgrywkach piłkarskich